Хаува Ибрагим (; род. 20 января 1968, Гомбе, Нигерия) — нигерийский адвокат, лауреат премии имени Сахарова (2005).

Биография 
Хаува Ибрагим родилась в 1968 году. Её детство прошло в сельской местности. Работала прокурором в министерстве юстиции штата Баучи. В 1999 году стала адвокатом. Она считается первой мусульманкой в Нигерии, получившей эту должность. В 2000 году стала первой женщиной, избранной государственным секретарём Национальной ассоциации адвокатов Нигерии.

Ибрагим стала известна как защитница прав человека и борец с религиозным фундаментализмом в Нигерии. Она защищала более 150 человек, судимых по законам шариата, в том числе женщин, признанных виновными в прелюбодеянии и приговорённых к побиванию камнями. Среди её подзащитных была , которая в итоге была оправдана. Адвокат также боролась с наказаниями в виде ампутации конечностей за воровство. В 2005 году Ибрагим была удостоена премии имени Сахарова за свою деятельность. Она разделила награду с двумя организациями «Репортёры без границ» и «Женщины в белом».

Ибрагим поддерживает образование среди девочек и считает его важным для расширения прав женщин. Она является консультантом нескольких правозащитных и неправительственных организаций мира, преподавала в Гарвардской школа богословия и Йельском университете. Также она президент «Института мира» (). Ибрагим опубликовала бестселлер Practicing Shariah Law: Seven Strategies for Achieving Justice in Shariah Courts. В мае 2014 года президент Гудлак Джонатан включил её в состав комиссии по расследованию массового похищения в Чибоке. В 2015 году она выступила в Европейском парламенте.

Награды 
 Margaret Brent Women Lawyers of Achievement Award от Американской ассоциации юристов (2004)
 Орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2005)
 Премия имени Сахарова (2005)
 Почётный гражданин города Париж (2006)

Примечания 

Лауреаты премии имени Сахарова
Адвокаты XXI века
Правозащитники Нигерии
Адвокаты Нигерии